Frechenbach ist ein Gewässername:

 Frechenbach (Bischofswieser Ache), rechter Hauptstrang-Oberlauf der Bischofswieser Ache oder Bischofswiesener Ache bis wenig vor Winkl, Gemeinde Bischofswiesen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Frechenbach (Helmbach), rechter Zufluss des Helmbachs vor dem Forsthaus Frechental in der Wald-Exklave der Gemeinde Rhodt unter Rietburg, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Frechener Bach